«Брати» — американська романтична комедія 2022 року, знята Ніколасом Столлером за сценарієм, який він написав у співавторстві із Біллі Айхнером, який також заграв головну роль та виступив виконавчим продюсер фільму. У стріці зіграли Люк Макфарлейн, Тс Медісон, Моніка Реймунд, Гільєрмо Діас, Гай Бранум і Аманда Берс.

Фільм є гей-романтичною комедією великої студії, яка має ЛГБТК+ акторський склад.

Сюжет

В ролях

Знімальна група 

ЛГБТ-фільми США
Фільми англійською мовою